Linnainmaa ist ein Stadtteil von Tampere in Finnland

Linnainmaa ist der Familienname von:

 Kimi Linnainmaa (* 1994), finnischer American-Football Spieler
 Mirja Linnainmaa, verheiratet Mirja Ojanen (* 1967), finnische Ski-Orientierungsläuferin
 Risto Linnainmaa (* 1964), finnischer Ski-Orientierungsläufer
 Seppo Linnainmaa (* 1945), finnischer Mathematiker und Informatiker
 Tuula Linnainmaa (* 1942), finnische Politikerin (Kok.), Verkehrsministerin